

Acronimi
 World Thinking Day o Giornata del pensiero – festa mondiale dello scautismo e del guidismo, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olave Baden-Powell, Capo Guida del Mondo, ricorre il 22 febbraio.

Codici 
 WTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West End, Grand Bahama (Bahamas)